В одиночному розряді тенісного турніру Malaysian Women's Open 1992, який проходив в рамках Туру WTA 1992, Яюк Басукі здобула титул, у фіналі перемігши Андреа Стрнадову 6–3, 6–0.

Сіяні гравчині 

  Наталія Медведєва (чвертьфінал)
  Яюк Басукі (переможниця)
  Андреа Стрнадова (фінал)
  Катаріна Ліндквіст (півфінал)

 Паскаль Параді-Мангон (чвертьфінал)
 Раффаелла Реджі (2-ге коло)
 Ізабель Демонжо (2-ге коло)
 Монік Джейвер (півфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Malaysian Women's Open